Het seizoen 2014/2015 was het ??ste seizoen van AC Milan in het Italiaanse voetbal en het 81ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Trainer-coach Filippo Inzaghi, bezig aan zijn eerste seizoen in Milaan, eindigde als tiende en moest aan het einde van de voetbaljaargang plaatsmaken voor Siniša Mihajlović. Aan de Europese competities deden de Rossoneri dit seizoen niet mee na de achtste plaats van vorig seizoen.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van trainer-coach Filippo Inzaghi als negende eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van trainer-coach Filippo Inzaghi uitkwamen in de strijd om de Coppa Italia.

2015
Milan